Millionærdrengen kan henvise til:

 Millionærdrengen (film fra 1914) – stumfilm instrueret af Holger-Madsen
 Millionærdrengen (film fra 1918) – stumfilm instrueret af William Desmond Taylor
 Millionærdrengen (film fra 1936) – film instrueret af A.W. Sandberg